Diversas pessoas portam o nome Jacobi:

 Abraham Jacobi
 Carl Gustav Jakob Jacobi, matemático
 Carl Richard Jacobi, autor estadunidense
 Carl Jacobi, autor dinamarquês
 Claus Jacobi (n. 1971), político local alemão
 Derek Jacobi, ator britânico
 Erwin Jacobi (n. 1902), político alemão (DP, Deutsche Partei)
 Erwin Jacobi (jurista), (1884-1965), jurista constitucional alemão, ver o artigo em alemão
 Franz Jacobi (1888-1979), membro fundador do clube de futebol alemão Borussia Dortmund
 Friedrich Heinrich Jacobi, filósofo
 Johann Georg Jacobi, poeta alemão
 Lotte Jacobi, fotógrafa alemã
 Mary Corinna Putnam Jacobi, esposa de Abraham Jacobi
 Moritz von Jacobi, engenheiro alemão
 Ricarda Jacobi (n. 1923), pintora alemã
 Roland Jacobi (1893-1951), jogador húngaro de tênis de mesa 
 Viktor Jacobi, compositor húngaro de operetas
 Werner Jacobi (1907-1970), político alemão (SPD)
 Wolfgang Jacobi (1894-1972), compositor alemão

Ver também 
 Jakobi, Jakoby, Jacoby, Jacobbi

Desambiguação